Child's Play (1954), een film onder regie van Margaret Thomson
 Child's Play (1972), een film onder regie van Sidney Lumet
 Child's Play (1988), een film onder regie van Tom Holland
 Child's Play 2, een horrorfilm uit 1990 onder regie van John Lafia, vervolg op de versie uit 1988
 Child's Play 3, een horrorfilm uit 1991 onder regie van Jack Bender, vervolg op deel 2
 Bride of Chucky (ook bekend als Child's Play 4), een horrorfilm uit 1998 onder regie van Ronny Yu, vervolg op deel 3
 Seed of Chucky (ook bekend als Child's Play 5), een horrorfilm uit 2004 onder regie van Don Mancini, vervolg op Bride of Chucky
 Curse of Chucky (ook bekend als Child's Play 6), een horrorfilm uit 2013 onder regie van Don Mancini, vervolg op Seed of Chucky
 Cult of Chucky  (ook bekend als Child's Play 7) een horrorfilm uit 2017 onder een regie van Don Mancini, vervolg op Curse of Chucky
 Child's Play (2019), een remake van de gelijknamige film uit 1988 onder regie van Lars Klevberg
 Child's Play (filmserie), een filmserie van de Child's Play-films
 Child's Play (televisieprogramma), een Amerikaans spelprogramma